Die Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2021 ist ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 17. bis zum 19. Dezember in Los Alcázares statt. Die EM zählt zur Saison 2020/21.

Modus 
Gespielt wurde erstmals mit 32 Teilnehmern in acht Gruppen à vier Spieler im Round-Robin-Modus. Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Erstmals wurde das Turnier mit Akteuren bis 25 Jahre gespielt.

Gespielt wurde in der Gruppenphase auf 30 Punkte in höchstens 50 Aufnahmen und in der KO-Runde auf 40 Punkte ohne Aufnahmenbegrenzung. Da auch in der KO-Runde mit Nachstoß gespielt wurde, waren bei Gleichstand Verlängerungen auf 4 Punkte bis zur Entscheidung vorgesehen.

Qualifikation

KO-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde bis 40 Points mit Nachstoß. Bei Gleichstand war eine Entscheidung durch Penalty vorgesehen.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2021
Karambolageveranstaltung 2021
Billardturnier in Spanien
Los Alcázares
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Murcia